Купхо (Gupo)ː

 Купхо () — станция на Третьей линии Пусанского метрополитена в городе Пусан (Республика Корея).
 Купхо — ж/д станция на линии Кёнбусон в городе Пусан (Республика Корея).
 Купхо — остров в архипелаге Пэнху на территории одноименного уезда (Китайская Республика).